Hans Mayer peut désigner :
 Hans Mayer (1879-1955), économiste autrichien ;
 Hans Mayer (1907-2001), chercheur en littérature allemand ;
 Hans Mayer (1912-1978), écrivain et essayiste autrichien, connu sous son nom de plume Jean Améry ;
 Hans Ferdinand Mayer (1895-1980), mathématicien et physicien allemand.

Voir aussi 
 Galerie Hans Mayer, à Dusseldorf

Personnalité utilisant un pseudonyme